Музей трамваев (Вена) () — австрийский музей истории трамваев, находящийся в Вене.
 Музей трамваев (Грац) — музей трамваев в Граце (см. Грацский трамвай).